Le patronyme néerlandais Verbeek renvoie à quelqu'un qui habitait près d'un ruisseau (du ).

Il peut se décliner de différentes manières. La contraction ver- correspond aux mots van et der, qui peuvent être accolés vander et se décoller de beke ou beek.
Au sud des Pays-Bas, le -k peut se muer en -ck.

Verbeek 
 Gertjan Verbeek (1962-), entraîneur de football et ancien joueur de football néerlandais.
 Karen Verbeek (1986-), coureuse cycliste belge.
 Katrien Verbeek, connue sous son nom de scène Kate Ryan (1980-), chanteuse belge néerlandophone.
 Leen Verbeek (1954-), homme politique néerlandais.
 Pat Verbeek (1964-), ancien joueur professionnel de hockey sur glace.
 Pim Verbeek (1956-2019), entraîneur de football néerlandais.
 Rogier Verbeek (1845-1926), géologue et naturaliste néerlandais.
 Tonya Verbeek (1977-), lutteuse canadienne.

Vanderbeke 
 Birgit Vanderbeke (1956-2021), écrivain allemande.

Patronyme néerlandais

Patronyme flamand